Personen
 Ron Heusdens (1962), Nederlandse dammer
 Sabine Heusdens (1988), Nederlandse handbalster